Volpone albo lis – film francuski
 Volpone albo lis – spektakl Teatru Telewizji
 Volpone albo lis – sztuka Bena Jonsona
 Volpone – tytułowa postać sztuki